«Но́вости в кла́ссике» — вечерняя информационно-развлекательная программа на радиостанции Коммерсантъ FM. Регулярно выходила с апреля 2012 года по апрель 2013 года в прямом эфире по вторникам, средам и четвергам с 19:00 до 20:00 в рамках вечернего информационного шоу Андрея Норкина.

Первоначальные варианты названия: «Игра в классики», «Игра в новости».

Ведущие шоу в течение часа обсуждали самые интересные темы дня, искали аналогии событиям в литературе, музыке, кино и истории.

Талисманом программы и её «соведущей» была рыжая редакционная кошка Д’Ивуар.

Ведущие 
 Андрей Норкин — журналист, радиоведущий
 Дмитрий Быков — писатель, публицист, общественный деятель

Когда Дмитрий Быков не мог лично присутствовать в студии, он выходил в эфир по телефону и Skype. Во время отпуска или болезни Андрея Норкина заменяют линейные ведущие радиостанции, в частности, Ксения Туркова и Алексей Корнеев.

Интересные факты 

 Ежедневная аудитория шоу, по данным TNS Россия за январь 2013 года, составляет 208 710 чел.
 Во время шоу в прямом эфире у «соведущей» кошки Д’Ивуар родился пятый котёнок.
 В июле 2012 стартовала онлайн-видеотрансляция шоу на канале радиостанции Коммерсантъ FM в YouTube.
 В марте 2013 года шоу «Новости в классике» стало лауреатом премии в области сатиры и юмора «Золотой Джокер MAXIM JAMESON 2013» в номинации «Радио».
 В одном из промороликов, звучавших в эфире Коммерсантъ FM, Дмитрий Быков дал такое определение шоу: «Новости в классике» — это программа, полная хамства, насмешек и срама./ Гнусности, хохмы, намёки, вранье./ В общем, не надо вам слушать её".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт радиостанции «Коммерсантъ FM» 
 Шоу Дмитрия Быкова 
 Архив видеотрансляций 
 Итоги премии «Золотой джокер»